Министе́рство тру́да США () — один из исполнительных департаментов правительства США.

Создано в 1913 году. По состоянию на 2007 год число сотрудников — около 17 тыс., бюджет — 60 млрд долларов. В функции министерства входит обеспечение прав работников, улучшение условий труда, увеличение возможностей для занятости, защита пенсионных и больничных выплат.

В настоящее время министром труда США является Марти Уолш.

Задачи Министерства 

 поощрять и повышать благосостояние наемных работников;
 решать проблемы, связанные с нарушением закона в сфере труда;
 улучшать условия труда;
 расширять возможности для прибыльной занятости;
 обеспечивать связанные с работой льготы и права;
 бороться с безработицей;
 работать с законными мигрантами;
 привлекать новую рабочую силу из-за рубежа;
 решать проблемы незаконной миграции (депортацию осуществляет министерство юстиции, министерство труда уполномочено проводить работу связанную с профилактикой незаконной миграции, доводить до сведения незаконных мигрантов о легальных методах работы в США, и адаптировать незаконных мигрантов к рынку труда США и выводить их из теневого сегмента рынка труда.
 выступать в качестве связующего звена между рабочими и правительством;
 регулировать вопросы связанные с забастовками, стачками и иными видами протеста рабочих. Призывать их к порядку;
 в случае забастовок или иных конфликтов с работодателем и (или) правительством узнавать о требованиях рабочих и по возможности выполнять их, или находить компромиссы.

Подразделения министерства 
 Управление по охране труда. Создано после принятия Закона об охране труда в 1970 году для разработки требований к работодателям, направленных на защиту жизни и здоровья работников. За два года, предшествовавших созданию Управления, из-за воздействия вредных и опасных производственных факторов каждый год умирало 14 тыс. рабочих, и у 2 млн возникали профессиональные заболевания, или травмы Уже через 2-3 года профессиональная заболеваемость снизилась в несколько раз;
 Федеральное бюро статистики труда США;
 другие подразделения.

История 
В 1884 году Конгресс США впервые учредил Бюро статистики труда с Законом о труде для сбора информации о труде и занятости. Это бюро находилось в ведении Министерства внутренних дел. Бюро начало сбор экономических данных в 1884 году и опубликовало свой первый отчет в 1886 году. Позже, в 1888 году, Бюро труда стало независимым Департаментом труда, но не имело исполнительного звания.

В феврале 1903 года оно снова стало бюро, когда было создано Министерство торговли и труда. Президент США Уильям Говард Тафт подписал 4 марта 1913 года законопроект (последний день своего президентства), в соответствии с которым Министерство труда было учреждено на уровне кабинета министров. Уильям Бишоп Уилсон был назначен первым министром труда 5 марта 1913 года президентом Вудро Вильсоном. В октябре 1919 года секретарь Уилсон председательствовал на первом заседании Международной организации труда, хотя США еще не были ее членом.

В сентябре 1916 года Закон о компенсации федеральным служащим ввел льготы для работников, получивших травмы или заболевших на рабочем месте. В соответствии с этим законом было учреждено агентство, ответственное за компенсацию федеральным рабочим, которое было передано Министерству труда в 1940-х годах и стало известно как Управление программ компенсации рабочим.

Фрэнсис Перкинс, первая женщина-член кабинета министров, была назначена министром труда президентом Рузвельтом 4 марта 1933 года. Перкинс проработала 12 лет и была министром труда дольше всех.

Во время правления Джона Ф. Кеннеди планировалось объединить большинство офисов департамента, разбросанных по более чем 20 точкам. В середине 1960-х годов началось строительство «Нового лейбористского корпуса», которое было завершено в 1975 году. В 1980 году он был назван в честь Фрэнсис Перкинс.

Президент Линдон Б. Джонсон попросил Конгресс рассмотреть идею воссоединения министерства торговли и труда. Он утверждал, что у этих двух министерств схожие цели и что у них будут более эффективные каналы связи в одном министерстве. Однако Конгресс так и не отреагировал.

В 1970-х годах, вслед за движением за гражданские права, заместитель министра труда Джордж П. Шульц предпринял согласованные усилия по продвижению расового разнообразия в профсоюзах.

В 1978 году Министерство труда учредило Премию Филипа Арноу, предназначенную для признания выдающихся карьерных сотрудников, таких как Филип Арноу, в честь которого и было дано название премии. В том же году Карин Клаусс стала первой женщиной-юристом отдела.

В 2010 году местный представитель Американской федерации государственных служащих заявил о своем недовольстве тем, что давняя программа гибкого графика, сокращенная при администрации Джорджа Буша-младшего, не была восстановлена ​​при администрации Обамы. Должностные лица министерства заявили, что программа была современной и справедливой, и что она является частью текущих переговоров по контракту с местными жителями.

В августе 2010 года Партнерство в сфере государственной службы поставило Министерство труда на 23-е место из 31 крупного агентства в своем ежегодном списке «Лучшие места для работы в федеральном правительстве».

В декабре 2010 года тогдашний министр труда Хильда Солис была назначена председателем Межведомственного совета США по бездомным, членом которого является лейбористская партия с момента его основания в 1987 году.

В июле 2011 года Рэй Джефферсон, помощник секретаря VETS, ушел в отставку из-за его причастности к скандалу с контрактами.

В марте 2013 года министерство отмечало свой столетний юбилей.

В июле 2013 года Том Перес был утвержден министром труда. Согласно высказываниям Переса на церемонии его приведения к присяге: «По сути, министерство труда - это отдел возможностей».

В апреле 2017 года новым министром труда был утвержден Александр Акоста. В июле 2019 года Акоста ушел в отставку из-за скандала, связанного с его ролью в сделке с Джеффри Эпштейном. Его сменил 30 сентября 2019 года Юджин Скалиа. Скалия работал на должности до прихода к власти администрации Байдена 20 января 2021 года. Нынешний секретарь - Марти Уолш.

Примечания

Ссылки 

 

Министерства США
США